Fuyang (Anhui), een stadsprefectuur in de provincie Anhui
Fuyang (Guangzhou), een stadsprefectuur in de provincie Guangzhou
Fuyang (Zhejiang), een stad in de provincie Zhejiang